Mader nebo Máder může znamenat:
místopisný název
 Modrava (), je obec na Šumavě, v okrese Klatovy

příjmení osob
 František Mader (1864–1912) – český učitel a národní buditel na Opavsku
 Josef Mader (1754–1815) – právník a numismatik, profesor pražské univerzity, r. 1815 povýšen do rytířského stavu; se svým zetěm koupil panství Roztoky u Prahy
 Miroslav Mader – český fotbalový brankář
 Pavel Mader (1784–1855) – právník, rada zemského apelačního soudu, syn Josefův, r. 1834 obdržel český inkolát
 Rudolf Mader (* 1943) – český fotbalista
 Tomáš Máder (* 1974) – český vodní slalomář

podobné příjmení
 Mádr

Německá příjmení
Česká příjmení